Taylor Nelson Sofres, een internationaal marktonderzoeksbureau; tot deze keten behoren onder meer:
 TNS Dimarso (België)
 TNS NIPO (Nederland)
 The New Saints FC
 Triple Nine Society